True Blue употребляется в следующих статьях:
 True Blue (альбом Тина Букс) — альбом американского хард-боп тенориста Тина Брукс.
 True Blue (альбом Эла Кона и Декстера Гордона) — альбом американских саксофонистов Декстера Гордона и Эла Кона.
 True Blue (альбом Мадонны) — третий студийный альбом американской певицы Мадонны.
 «True Blue» (песня Мадонны) — песня Мадонны из одноимённого альбома.
 «True Blue» (песня Luna Sea) — песня японской рок-группы Luna Sea.
 «True Blue» (песня Джона Вильямсона) — песня австралийского музыканта Джона Вильямсона.
 «True Blue» — песня Рода Стюарта из альбома Never a Dull Moment.
 «True Blue» — песня американской рок-группы Bright Eyes из сингла «Lua».

См. также 
 True (значения)